Павелл:

Населені пункти

США 

 Павелл — містечко у штаті Алабама
 Павелл — місто у штаті Вайомінг
 Павелл — місто у штаті Огайо
 Павелл — містечко у штаті Техас

 Павелл — невключена територія у штаті Вісконсин
 Павелл — невключена територія у штаті Міссурі
 Павелл — невключена територія у штаті Теннессі

Прізвище 

Докладніше дивіться Павелл (прізвище).